Температурная стратификация может означать:
 Температурная стратификация водоёмов
 Температурная стратификация атмосферы